Терзич () — сербская, хорватская и боснийская фамилия.

Известные носители:
 Терзич, Велимир (1908—1983) — югославский черногорский военачальник и историк.
 Терзич, Деян (род.1987) — сербский гребец-байдарочник.
 Терзич, Зоран (род. 1966) — сербский волейбольный тренер.
 Терзич, Милош (род.1987) — сербский волейболист.
 Терзич, Славенко (род. 1949) — сербский историк и дипломат.
 Терзич, Эдин (род. 1982) — немецкий тренер.